Il singolare dell'Open Gaz de France 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Dinara Safina era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Amélie Mauresmo.

Mauresmo ha battuto in finale 6–1, 7–6 (7–2)  Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (campionessa)
  Mary Pierce (finale)
  Nadia Petrova (quarti di finale)
  Patty Schnyder (semifinali)

 Elena Dement'eva (quarti di finale) 
 Flavia Pennetta (primo turno) 
 Dinara Safina (quarti di finale) 
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 2006